Новоузенка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новоузенка — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Новоузенка — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.